Tangram – gioco rompicapo cinese
 Tangram – centro abitato nepalese
 Tangram – album dei Tangerine Dream del 1980
 Tangram – album di Kaso & Maxi B del 2005